Friol ist eine spanische Gemeinde (Concello) in der Provinz Lugo der autonomen Gemeinschaft Galicien. Sie hat  Einwohner (Stand ).

Geografie
Die Gemeinde befindet sich im Nordwesten Spaniens. Sie grenzt im Norden an Begonte und Guitiriz, im Süden an Palas de Rei und Guntín, im Osten an Lugo und Outeiro de Rei und im Westen an die Provinz A Coruña.

Geschichte
In Friol gibt es noch rudimentäre Megalithen, die ältesten erhaltenen in dieser Gemeinde. Dieses Gebiet wurde von Römern und Westgoten besetzt.

Im Mittelalter teilten sich mehrere adelige Familien die Macht in diesem Gebiet. Ein Beweis dafür sind die Gebäude, Türme und Burgen, die sich hier befinden.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks

Einzelnachweise